FLG steht für:
 Gen, das Filaggrine codiert
 Feodor-Lynen-Gymnasium Planegg, deutsches Gymnasium
 Franz-Ludwig-Gymnasium Bamberg, deutsches Gymnasium
 Frauenlob-Gymnasium Mainz, deutsches Gymnasium
 Friedrich-List-Gymnasium Reutlingen, deutsches Gymnasium
 Flintenlaufgeschoss, Geschoss für Flinten
 Friedhelm Loh Group, deutsches Familienunternehmen
 Führungslehrgang, Lehrgang in der Zentralschule der Schweizer Armee
 Flagstaff Pulliam Airport (IATA-Code), US-amerikanischer Flughafen
 Bahnhof Langen (Hess) (DS100-Code), deutscher Bahnhof
 Endeavor Air (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

FlG steht für:
 Fleischgesetz

Siehe auch:
 FLG-5000

Abkürzung